Ixodes nuttallianus  — вид клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae. Азия: Китай, Непал, Бирма. Паразитируют на диких парнокопытных млекопитающих (олени, гималайский горал, кабарга, серау), на мелком и крупном рогатом скоте и собаках. Вид был описан в 1930 году немецким зоологом Паулем Шульцем (Paul Schulze, 1887—1949).

См. также 
 Ixodes ricinus

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life. 

Ixodes
Животные, описанные в 1930 году
Паукообразные Азии
Эндемики Южной Азии
Паразиты млекопитающих